Михаи́л Инозе́мцев: Иноземцев, Михаил Иванович (1920—2010) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Иноземцев, Михаил Иванович (1929—2001) — Герой Социалистического Труда, строитель.